Weede steht für:

 Weede, eine Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

Weede ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Weede (* 1962), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU) und Bürgermeisterin
 Erich Weede (* 1942), deutscher Soziologe, Psychologe, Politikwissenschaftler und Hochschullehrer